Hengstberger ist der Familienname folgender Personen:
Maria Hengstberger (* 1941), österreichische Ärztin
Klaus-Georg Hengstberger (* 1930), Jurist
Georg Hengstberger (1884–1952), württembergischer Jurist und Politiker